Thomas Davenport peut signifier :
 Thomas Davenport, inventeur et forgeron américain ;
 Thomas Davenport, universitaire américain et auteur d'ouvrages sur le management.